В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мерседес Пас і Наташа Звєрєва 4-6, 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Мерседес Пас /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)
 Еліз Берджін /  Патті Фендік (півфінал)

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Петра Лангрова /  Радка Зрубакова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships